O Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso, ou Príncipe da Noroeste, como é conhecido na cidade, está localizado na cidade de Andradina, no estado de São Paulo, e tem capacidade de 7.390 espectadores.

História 
O estádio foi construído em 1956 e posteriormente foi ampliado em 2013 e 2015. A última reforma geral aconteceu em 2019.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Estádios de futebol do estado de São Paulo
Esporte de Andradina
Fundações em São Paulo em 1957